André Chénier – (1762-1794) poeta francese
 Andrea Chénier – opera lirica di Umberto Giordano
 Andrea Chénier – film di Clemente Fracassi
 Andrea Chénier – saggio di Robert Brasillach
 André Chénier –  poema di Jean-Marie Mestrallet, musiche di Émile Schwartz